Оруже́йная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Крым 
 Оружейная улица — улица в Севастополе.

Россия 
 Оружейная улица — улица в Белокурихе.
 Оружейная улица — улица в Ижевске.
 Оружейная улица — улица в городе Колпине (Санкт-Петербург).
 Оружейная улица — улица в Краснодаре.
 Оружейная улица — улица в городе Самаре.
 Оружейная улица — улица в Тамбове.
 Оружейная улица — улица в городе Туле.

Украина 
 Оружейная улица — улица в Днепре.
 Оружейная улица — улица в Луганске.

См. также 
 Оружейная
 Оружейный переулок